Peixos
 Rèmol o Rom, Scophthalmus rhombus 
 Rèmol de roca, Zeugopterus punctatus
 Rèmol de riu o Plana, Platichthys flesus